Gran Premi de l'Alemanya Oriental de Motocròs 250cc, celebrat fins al 1971
 Gran Premi de l'Alemanya Oriental de Motocròs 500cc, celebrat fins al 1972

Vegeu també 
 Gran Premi d'Alemanya de Motocròs